Спиритический сеанс:
 Спиритический сеанс